Кроншта́дтская улица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, этимологически связанное с городом Кронштадтом.

Россия 
 Кронштадтская улица — улица в городе Артёме.
 Кронштадтская улица — улица в Астрахани.
 Кронштадтская улица — улица в Брянске.
 Кронштадтская улица — улица в Волгограде.
 Кронштадтская улица — улица в городе Воронеже.
 Кронштадтская улица — улица в Вязьме.
 Кронштадтская улица — улица в Грозном.
 Кронштадтская улица — улица в Екатеринбурге.
 Кронштадтская улица — улица в Зеленодольске (Татарстан).
 Кронштадтская улица — улица в Калининграде.
 Кронштадтская улица — улица в Кемерове.
 Кронштадтская улица — улица в Клинцах.
 Кронштадтская улица — улица в Котласе.
  — улица в Красном Сулине.
 Кронштадтская улица — улица в посёлоке Старой Магнитке, Магнитогорске.
 Кронштадтская улица — улица в Новокузнецке.
 Кронштадтская улица — улица в Новороссийске.
 Кронштадтская улица — улица в городе Пензе.
 Кронштадтская улица — улица в рабочем посёлке Первомайском.
 Кронштадтская улица — улица в Перми.
 Кронштадтская улица — улица в Рассказове.
 Кронштадтская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Кронштадтская улица — улица в Кировском районе.
 Кронштадтская улица — улица в Кронштадте.
 Кронштадтская улица — улица в Ломоносове.
 Кронштадтская улица — улица в Тамбове.
 Кронштадтская улица — улица в Туапсе.
 Кронштадтская улица — улица в Ульяновске.
 Кронштадтская улица — улица в Челябинске.
 Кронштадтская улица — улица в Севастополе.
 Кронштадтская улица — улица в Сычёвке.
 В городе Уфе:
 Кронштадтская улица.
 1-я Кронштадтская улица.
 2-я Кронштадтская улица.
 3-я Кронштадтская улица.
 Кронштадтская улица — улица в Хабаровске.
 В Ленинградской области:
 Кронштадтская улица — улица в Виллозском городском поселении ЛО.

Украина 
 Кронштадтская улица — улица в Днепре.
 Кронштадтская улица — улица в Донецке.
 Кронштадтская улица — улица в Киеве.
 Кронштадтская улица — улица в Краматорске.
 Кронштадтская улица — улица в Кривом Роге.
 Кронштадтская улица — улица в Макеевке.
 Кронштадтская улица — улица в Мариуполе.
 Кронштадтская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Кронштадтская площадь
 Кронштадтский бульвар
 Кронштадтский переулок
 Кронштадтский проезд
 Кронштадтский путепровод
 Кронштадтское шоссе
 Кронштадтский тупик 
 Кронштадтская колония